La Licorne désigne notamment :

Cinéma 

 La Dernière Licorne, film d'animation américano-japonais de fantasy réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. et sorti en 1982.

Bande dessinée 

 La Licorne, personnage de comics de l'univers Marvel, créé en 1964 ;
 La Licorne, série de bande dessinée de Mathieu Gabella et Anthony Jean, créée en 2006 ;
 La Licorne, second tome, paru en 2002, de la série de bande dessinée Little Blade de Jean-Pierre Pécau et Def (dessinateur) ;
 La Licorne, nom du navire commandé par le chevalier François de Hadoque, qui apparaît dans l'album de Tintin Le Secret de La Licorne (1943) ;
 Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, film d'aventure américano-néo-zélandais en capture de mouvement 3D réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson, sorti en 2011.

Romans 

 La Licorne, roman de Joséphin Péladan Peter S. Beagle, publié aux éditions Mercure de France, 1905.
 Les Dames à la licorne, roman de René Barjavel, écrit en collaboration avec Olenka De Veer, publié en 1974.
 La Licorne et les Trois Couronnes, roman de Valérie Alma Marie, aux éditions Belfond, publié en 1995.
 La Dernière Licorne, roman pour la jeunesse de Peter S. Beagle, publié aux éditions Denoël, 1999.

Autres 

 La Licorne, bière blonde produite par la brasserie de Saverne, en Alsace ;
 La Licorne, firme automobile, créée en 1901 et disparue en 1949 ;
 Le théâtre La Licorne, à Montréal ;
 La Licorne, goélette construite en 1907 au Danemark ;
 La Licorne, revue littéraire publiée entre 1947 et 1948 à Paris.

Voir aussi 

Homonymie de titre